Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 169.
 Interstate 169 au Kentucky
 Interstate 169 au Texas

Voir aussi